Сифран (от  от  — цифра, ) — типографский символ, который первоначально использовался в португалоязычных рукописях в качестве разделителя разрядов и напоминал символ доллара ($). В настоящее время, выполняя функции краткого представления эскудо,  и других денежных единиц португалоязычных стран, рассматривается в качестве знака, идентичного символу доллара, или местного варианта символа доллара. При этом используется уже как десятичный разделитель.

Происхождение символа 

С XV века в испанских, мексиканских, перуанских и других испаноязычных рукописях встречается символ, представляющий собой почти закруглённую «U» или незаконченную «O». Овал может быть законченным и перечёркнутым одной горизонтальной линией — тогда символ становится идентичным греческой букве «θ (тета)» — или даже крест-накрест. В последнем случае он похож на ноль с крестом внутри него. Встречаются варианты как с одной, так и с двумя, как с горизонтальными, так и с вертикальными линиями. Название этого символа — «кальдерон» (), назначение — разделение разрядов при записи больших чисел сначала римскими, а затем арабскими цифрами, то есть для визуального отделения тысяч от сотен, десятков и единиц. В XVIII веке кальдерон использовался в печатных изданиях в виде греческой буквы «ϡ (сампи)».

Символ также встречается в источниках, написанных в XV веке на северо-западе Италии. Поэтому американский математик Флориан Кэджори высказал предположение, что кальдерон — это результат многовековой трансформации какой-то из разновидностей римских символов, использовавшихся для записи тысяч: Ⅿ, ↀ, ⅭⅠↃ, ⅭⅠⅠↃ, ͳ.

В Португалии символ с тем же назначением, но иным начертанием получил название «сифран» ( от  — цифра). Он идентичен современному символу доллара ($), но, по мнению Кэджори, имеет другое происхождение и восходит к некоторым разновидностям испанского кальдерона.

Использование символа 

В конце XVIII века, продолжая выполнять функции разделителя разрядов, сифран использовался для обозначения номинала банкнот в португальских реалах (см. иллюстрацию справа). Впервые эти денежные знаки были выпущены в обращение в 1797 году.

В первой половине XIX века в том же качестве сифран появляется на банкнотах, номинированных в бразильских реалах (см. первую иллюстрацию внизу). При записи символ отделял в денежной сумме три ноля справа, указывая, слева от знака, сумму в кратной единице — мильрейсах. Иногда он использовался в сочетании с сокращённым обозначением реала rs. Так, сумма в 1000 реалов (1 мильрейс) обозначалась 1$000, Rs. 1$000 или 1$000 rs, а сумма в 1 000 000 реалов (1000 мильрейсов) — 1:000$000 (миллионы отделялись двоеточием; см. вторую иллюстрацию внизу). Один из вариантов записи — без нулей, то есть 1$, что означает «1 мильрейс» (см. третью иллюстрацию внизу).

В начале XX века, с введением эскудо, заменившего португальский реал в соотношении 1:1000, символ стал выполнять функцию десятичного разделителя, то есть разделять основную денежную единицу (эскудо) и её дробную (сентаво), равную  основной. 2$50 означает «два эскудо и 50 сентаво» (см. четвёртую иллюстрацию внизу), а $60 — «60 сентаво» (см. пятую иллюстрацию внизу).

Сифран и символ доллара 

Согласно одной из версий, будучи более древним знаком, сифран стал прототипом символа доллара.

В качестве разделителя разрядов и десятичного разделителя сифран не включён в стандарт Юникод. Выполняя функции краткого представления эскудо, мильрейса, реала и других денежных единиц португалоязычных стран, он рассматривается в качестве знака, идентичного символу доллара, или местного варианта символа доллара.

Ниже приведён список основных денежных единиц португалоязычных стран.

Примечания

Источники 

 
 
 
 

Типографские знаки
Символы валют
Доллар
Реал
Эскудо
Крузейро
Крузадо
Патака